El término log puede hacer referencia a:

En informática un Log, es el registro de los eventos y acciones sucedidas.
Un web log, es decir, Blog.
, Logaritmo.
Log Horizon, serie de novelas japonesas.